

Тепличне — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Тепличне — селище, Луганська область, Луганський район
 Тепличне — колишнє селище міського типу в Запорізькій області, що існувало у 1991—2009 роках